Révész Lajos (1854–1928) állami kereskedelmi és polgáriskolai tanár
 Révész Lajos (1865–?) református főgimnáziumi tanár
 Révész Lajos (1903–?) színművész